51 км, 51-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 Казарма 51 км — упразднённый посёлок сельского типа в Амурском районе Хабаровского края. Входил в состав Литовского сельского поселения.
 селение 51 километр Сарапульского шоссе — прежнее название села Таёжное в составе Анастасьевского сельского поселения Хабаровского района Хабаровского края России.
 железнодорожные объекты

51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога (Молдова). Код 392819

51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Забайкальский край). Код 948741
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край) 845314
 51 км — пост, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862983
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на линии Томусинская — Междуреченск, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 864828
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, на линии Топки — Барзас, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 871516
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 041087
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 794632
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 594623
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812611
 51 км — казарма (населённый пункт), остановочный пункт / пассажирская платформа, Литовское сельское поселение, Амурский район, Хабаровский край

51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Запорожская область). Код 417128
 ,  — путевой пост (Черниговская область), Юго-Западная железная дорога. Код 326520
 51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 466410

 51 км (uk) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Черниговская область). Код 428813

51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Туркменистан). Код 755122

51 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 731927